825-й отдельный разведывательный артиллерийский дивизион Резерва Главного Командования — воинское формирование Вооружённых Сил СССР, принимавшее участие в Великой Отечественной войне.
Полевая почта 65353

Сокращённое наименование — 825-й орадн РГК.

История 

Сформирован на базе разведывательного артиллерийского дивизиона 2-го гв. пап  16-й армии Западного фронта  30 апреля 1942 года года  ( Приказ НКО СССР № 0293 от 19 апреля 1942 года "Об изменении штатов артиллерийских частей ") .
В действующей армии с 30.04.1942 по 18.11.1942.
В ходе Великой Отечественной войны вёл артиллерийскую разведку в интересах артиллерии соединений 5-й армии  Западного фронта.                                                                                       Приказом НКО СССР № 365 от 18.11.42г. преобразован в 6-й отдельный гвардейский разведывательный артиллерийский дивизион .

Состав 

 Штаб
 Хозяйственная часть
 Батарея звуковой разведки (БЗР) 
 Батарея топогеодезической разведки (БТР)
 Батарея оптической разведки (БОР) 
 Фотограмметрический взвод (ФГВ)
 Артиллерийский метеорологический взвод (АМВ)
 Авиационное корректировочное звено (не сформировано)
 Хозяйственный взвод
 Пункт медицинской помощи

Подчинение

Командование дивизиона  

Командир дивизиона
 майор Савин О. Е.

Начальник штаба дивизиона
 капитан Куклин Иван Петрович

Военный комиссар дивизиона
 ст. политрук Соколов Илья Парфёнович

Помощник начальника штаба дивизиона

Помощник командира дивизиона по снабжению
 капитан, майор Маслов Алексей Васильевич

Командиры подразделений дивизиона  

Командир БЗР
 капитан Клеванский ЮрийЯковлевич

Командир БТР
 лейтенант Кочергин Михаил Евдокимович

Командир БОР
 ст. лейтенант Птицын Кирилл Константинович

Командир ФГВ
 лейтенант Сергиенко Иван Иванович

Командир АМВ

Примечания

Литература

Ссылки 
http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome 
http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/271027-sbornik-prikazov-narodnogo-komissara-oborony-sssr-1941-1944-o-preobrazovaniyah-chastey-i-soedineniy-krasnoy-armii-v-gvardeyskie#mode/inspect/page/70/zoom/4
 
 

Воинские части и формирования, созданные в 1942 году

Разведывательные формирования СССР
Отдельные разведывательные артиллерийские дивизионы СССР во время Великой Отечественной войны